Hayn est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1801-1863), obstétricien et professeur allemand
 (née en 1953), femme politique allemande
 (1863-1928), astronome allemand
 (1885-1968), musicien et directeur de chorale allemand
Hans Hayn (1896-1934), homme politique allemand
 (1724-1782), poétesse allemande de chants religieux
Hugo Hayn (18473-1923), éditeur et bibliographe allemand
 (1770-1839), marchand et personnalité allemande de la Moselle
 (1809-1888), homme d'affaires et politique allemand
 (née en 1988), joueuse allemande de handball
 (1809-1888), luthier allemand
 (1939-1964), allemand, victime du mur de Berlin

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand